Pleuropoma kauaiensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Cooke 1908. Pleuropoma kauaiensis ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. k. kauaiensis
 P. k. orientalis

Källor 

Snäckor
kauaiensis